Maximilian Gustav Albrecht Richard Augustin Graf von Götzen-Iturbide (Bistrița, 2 de marzo de 1944)  es un empresario rumano de origen húngaro y mexicano, actual jefe de la Casa Imperial de México desde 1949.

Biografía 
Götzen nació el 2 de marzo de 1944, en Beszterce, Reino de Hungría (ahora Bistrița, Rumania), hijo de la baronesa Maria Gizela Tunkl von Aschbrunn und Hohenstadt y su segundo marido, el conde Gustav von Götzen.  Su abuela materna, María Josefa Sofía de Iturbide era la hija mayor del príncipe Salvador de Iturbide, nieto de Agustín de Iturbide, emperador de México, e hijo adoptivo del emperador Maximiliano I de México. Con permiso del Ministerio del Interior húngaro, a los hijos de la baronesa María Gizela y el conde Gustav se les permitió usar el apellido Götzen-Iturbide, mientras que los nombres de pila de Götzen reflejan su linaje de los dos emperadores de México. Maximilian tiene una hermana menor, Emanuela von Götzen-Iturbide (nacida en 1945). 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la familia se instaló en América del Sur, y el padre de Götzen murió en 1956 en Caracas.   Tres años más tarde, en Montevideo, su madre se casa en tercer lugar con Ottavio della Porta. La familia finalmente se mudó a Australia. 

Götzen se educó en Hawtreys en Inglaterra. Ha trabajado como corredor de bolsa   y tiene intereses en negocios inmobiliarios en Morelia y Guadalajara.

Casa Imperial Mexicana 
Aunque es el jefe de la Casa Imperial de México,   Götzen no pretende reclamar el trono y ha dicho que su único interés político es el legado y la reputación de su antepasado Agustín de Iturbide, el líder del movimiento independentista de México.

A pesar de que Götzen no persigue activamente ningún reclamo, varias organizaciones monárquicas mexicanas abogan por la restauración de la monarquía y continúan reconociendo a Götzen como el heredero legítimo al trono.

Familia 
Götzen se casó en Melbourne el 22 de septiembre de 1990 con Anna Rosa Maria Helena von Franceschi, hija de Johann Karl von Franceschi y Maria Martha Kukuljevic-Bassani de Sacchi.   Tienen dos hijos:

 Conde Ferdinand von Götzen-Iturbide (nacido en 1992 en Perth), 
 Condesa Isabella von Götzen-Iturbide (nacida en 1997 en Londres)

Genealogía

Relación con los emperadores mexicanos

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Hungría